Unidos do Jacaré foi uma tradicional escola de samba da cidade do Rio de Janeiro, situada no bairro do Jacarezinho. Em 1946 fundiu-se com a escola Unidos do Morro Azul e com o bloco Não Tem Mosquito, da mesma localidade, para fundar a Unidos do Jacarezinho.

Escolas de samba extintas do Rio de Janeiro